von Däniken ist der Familienname folgender Personen:

* Erich von Däniken (* 1935), Schweizer Autor und Präastronautiker
 Franz von Däniken (* 1949), Schweizer Jurist und Diplomat